Medea er er en troldkvinde i græsk mytologi.

Derudover kan navnet også betyde:

Værker opkaldt efter Medea 
 Medea (tragedie) – antik græsk tragedie af Euripides

Geografiske navne 
 Medea (provins) – Provins i Algeriet
 Medea (by) – Administrationsbyen i provinsen